Emerson Heights ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Emerson Heights (Maryland), im Harford County
 Emerson Heights (Ohio), im Washington County

im NRHP gelisteten Objekte:
 Emerson Heights Historic District, in Indianapolis, Indiana, ID-Nr. 10000125